Severna Makedonija ima skromno cestno in železniško omrežje v skladu z neugodnim terenom. Skopje ima edino večje letališče v državi. Določena prometna omrežja v državi so zastarela. Ker ima Makedonija gorato naravo države, jo to pomembno ovira pri razvoju infrastrukture, ki je omejena na rečne doline.

Glej tudi 

 Gospodarstvo Severne Makedonije

Sklici 

Promet v Severni Makedoniji